Кудринцы () — село,
Кудринецкий сельский совет,
Борщёвский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120884201. Население по переписи 2001 года составляло 1582 человека.

Является административным центром Кудринецкого сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Михайловка.

Географическое положение 
Село Кудринцы находится на правом берегу реки Збруч,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Завалье,
на противоположном берегу — село Кудринцы (Каменец-Подольский район).

История 
 Село известно с конца XV века. 
 В 1518 году поселение получило права города.

Достопримечательности 

 Кудринецкий замок.

Примечания